Viuda negra se refiere generalmente a las arañas del género Latrodectus, pero también puede referirse:

 Viuda negra, género de araña araneomorfa, perteneciente a la familia Theridiidae.
 Viuda Negra, grupo musical ecuatoriano.
 Viuda Negra, personaje de Marvel Comics cuyo nombre real es Natasha Romanoff.
 Viuda Negra, personaje de Marvel Comics cuyo nombre real es Yelena Belova y segundo personaje en utilizar este nombre.
 La viuda negra, película de 1977 dirigida por Arturo Ripstein.
 Viuda negra, variante de asesino en serie. 
 La viuda negra, serie de televisión de Caracol Televisión y Televisa.
 Viuda Negra, película de 2021 dirigida por Cate Shortland perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel.